Mario puede referirse a:

 Mario, nombre masculino de origen español, existen dos, de Gijón y uno juega a fútbol y el otro a baloncesto son muy buenos y van juntos al colegio. Unos cracks
 Mario Bergoglio (Papa Francisco) papá número 266 de la iglesia católica. Además fue cardenal en Buenos Aires.
 Cayo Mario (157 a. C. - 86 a. C.).
 Cayo Mario el Joven
 Mario, personaje de ficción de la empresa de videojuegos.
 Mario, franquicia de videojuegos de Nintendo.
 Mario Bros., videojuego arcade desarrollado por Nintendo en 1983,el cual fue escalando poco a poco hasta llegar a ser un icono en los videojuegos
 Mario Fernández Cuesta, portero del club de fútbol Racing de Santander.
 Daniel Rendón Herrera alias «Don Mario», narcotraficante colombiano.
 Mario Draghi economista italiano, presidente del Banco Central Europeo.
 Mario Antonio Conde Conde, jurista, empresario y político español.
 Mario Guerci, modelo argentino.
Mario Villarroel, abogado venezolano.
 Mario, cantante de rhythm and blues estadounidense.
 Mario de Candia (1810 - 1883), tenor italiano, conocido como el tenor Mario.
 Mario, antigua ciudad de Chipre.
 Mario, antigua ciudad griega de Laconia.

Presidentes 
 Mario Abdo Benítez, Presidente de Paraguay Desde 2018;
 Mario Echandi Jiménez,  fue presidente de Costa Rica;

Deportistas 
 Mario Alberto Kempes
 Mario Götze
 Mario Gómez García

Literatura 
 Mario Benedetti
 Mario Vargas Llosa

Filósofos 

 Mario Bunge

Fotógrafos 
Mario Testino